Владимир Гуляев:
 Гуляев, Владимир Александрович (род. 1948) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII и XIII созыва.
 Гуляев, Владимир Дмитриевич (род. 1931) — советский и российский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Гуляев, Владимир Леонидович (1924—1997) — советский киноактёр.
 Гуляев, Владимир Михайлович (1905—1992) — директор кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
 Гуляев, Владимир Павлович (1931—2005) — советский самбист, чемпион СССР, заслуженный тренер СССР.